Лев Кофман:
 Кофман, Лев Абрамович (1957—2009) — советский и американский физик-теоретик, специалист по космологии.
 Кофман, Лев Борисович (1936—2017) — советский и российский спортивный функционер, председатель Федерации фристайла России (1994—2016), кавалер Серебряного Олимпийского ордена (1999).